O Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins -  A competição decorreu entre o dia 14 a 18 de Junho 2013, contou com a presença das três equipes pernambucanas - Sport, Português/Chesf e Náutico - e também a Selecção do Chile.

1ª Jornada

2ª Jornada

3ª Jornada

FINAL

Classificação Final

Ligações externas

Referencias
{http://www.cbhp.com.br/site/?m=201306/cbhp}
Torneio Internacional do Recife